Арье́нти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1800—1873) — итальянский художник.
  (род. 1937) — итальянский велогонщик.
  (1445—1510) — итальянский юморист.
  (род. 1961) — итальянский артист.